

Astronomia 
 30785 Greeley – asteroide areosecante

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Greeley – capoluogo della Contea di Weld, Colorado
 Greeley – città della Contea di Delaware, Iowa
 Greeley – città della Contea di Anderson, Kansas